Поназирьовський район () — адміністративно-територіальна одиниця (район) та муніципальне утворення (муніципальний район) на південному сході Костромської області Росії.

Адміністративний центр — місто Поназирово.

Історія 

Район утворений у 1945 році та здійснював свою діяльність до 1962 року включно (до злиття Поназирьовського району з Шар'їнським районом). У січні 1965 року Поназирьовський район утворено знову.

Населення

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Поназирьовський район
Райони Костромської області